«Принцесса Грёза»:
 «Принцесса Грёза» (1895) — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана.
 «Принцесса Грёза» (1896) — картина русского художника Михаила Врубеля по мотивам пьесы.
 «Принцесса Грёза» — лирическая опера композитора Ю. И. Блейхмана.
 «» — театральное амплуа.